Милош Милисављевић се може односити на:

 Милош Милисављевић (фудбалер) (1992), српски фудбалер
 Милош Милисављевић (1993), српски кошаркаш

Види још 

 Милош Милосављевић (1979), македонски сликар